Campo Algodonero puede referirse a:

 Caso Campo Algodonero (2009) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de México en caso de feminicidio. 
 Feminicidas del campo algodonero nombre mediático de asesinos en serie en México